Bourgogne (Marne), een voormalige gemeente in het Franse departement Marne
Bourgogne-Fresne, de gemeente waarin Bourgogne (Marne) is opgegaan
Bourgogne (metrostation), een station van de metro van Rijsel
Bourgogne (wijnstreek), een wijnstreek in Frankrijk
La Bourgogne (schip, 1886), een schip dat zonk in 1898
Bourgogne, de Franse naam van de voormalige regio Bourgondië
Bourgogne-Franche-Comté, de regio in Frankrijk waarin bovenstaande is opgegaan

Zie ook
Bourgondië (doorverwijspagina)